Municipio de Green Valley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Green Valley (condado de Miner, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Miner.
 Municipio de Green Valley (condado de Becker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Becker.
 Municipio de Green Valley (condado de Holt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.